В этой статье приведены события, произошедшие в 2015 году в Азербайджане.
 Год сельского хозяйства

Январь 
 2 января — Новая система налогообложения

 12 января — Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2015 года «Годом сельского хозяйства»

 31 января 
 Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о выдаче Президентских премий молодёжи
 Первые автомобили Tesla в Азербайджане

Февраль 
 Первая 3D Print Conference

 26 февраля — Генеральная Ассамблея штата Пенсильвания в США приняла резолюцию о признании Ходжалинской резни

Март 
 6 марта — Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О животном мире"»

 1-12 марта — IV Международный фестиваль «Мир Мугама»

Май 
 18 мая — III Всемирный форум по межкультурному диалогу

Июнь 
 12-18 июня
 Европейские игры в Азербайджане
 Праздник красок («Холи») в городе Губа

Сентябрь 
 4 сентября — Шекинское землетрясение

Октябрь 
 Национальный павильон Азербайджана смонтирован на территории Приморского национального парка

Ноябрь 
 1 ноября — Парламентские выборы в Азербайджане

В спорте 
 16—26 апреля — 2-й Мемориал Гашимова

См. также 
 Европейские игры 2015
 Азербайджан на Европейских играх 2015
 Выборы парламента Азербайджана (2015)

Примечания 

2015 год в Азербайджане